Джон Ги́бсон ():
 Гибсон, Джон (1790—1866) — уэльский скульптор.
 Гибсон, Джон (род. 1993) — американский хоккеист, вратарь.